Cirque Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Cirque Lake (Colorado)
 Cirque Lake (Idaho)
 Cirque Lake (Fresno County, Kalifornien)
 Cirque Lake (Inyo County, Kalifornien)
 Cirque Lake (Shasta County, Kalifornien)
 Cirque Lake (Madison County, Montana)
 Cirque Lake (Sweet Grass County, Montana)
 Cirque Lake (Utah)
 Cirque Lake (Washington)
 Cirque Lake (Fremont County, Wyoming)
 Cirque Lake (Teton County, Wyoming)

Siehe auch:
 Circle Lake